Ле-А́ль, «(торговые) ряды» () — многозначный термин, относящийся к:

Париж
 Ле-Аль — квартал Парижа, получивший название от торговых рядов; бывшее «чрево Парижа».
 Ле-Аль (станция метро) — станция линии 4 Парижского метрополитена.
 Ле-Аль (коммерческий центр) — коммерческий, отчасти подземный, центр в этом квартале, см. :fr:Forum des Halles
 Ле-Аль (парк) — парк, примыкающий к коммерческому центру, ныне на длительной реконструкции, см. :fr:Jardin des Halles.